Stolzia kan syfta på:

 Stolzia (djur) – ett släkte av insekter
 Stolzia (växter) – ett släkte av växter